Сергие — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена в 14 км к югу от города Новосокольники и в 5 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Окни.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 36 человек.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Окнийской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района